Matt Hires (né en 1985), chanteur américain.

HIRES peut désigner :
 Le High Resolution Echelle Spectrometer, spectrographe installé sur le télescope Keck 1 à l'Observatoire W. M. Keck, à Hawaï ;
 Le High Resolution Spectrograph, projet de spectrographe pour le Télescope géant européen (E-ELT).